Het WTA-tennistoernooi van Pörtschach (officieel Egger Tennis Festival) van 1999 vond plaats van 5 tot en met 11 juli 1999 in de Oostenrijkse plaats Pörtschach. Het toernooi behoort tot de reeks Austrian Open. Er werd gespeeld op gravelbanen. Karina Habšudová zegevierde zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Patty Schnyder was als eerste geplaatst – zij sneuvelde echter al in haar openingspartij.

De ongeplaatste Karina Habšudová uit Slowakije won het toernooi. Ze versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Kroatische Silvija Talaja in drie sets. Het was Habšudová's enige WTA-enkelspeltitel.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Laura Montalvo en Paola Suárez hadden zich niet als team ingeschreven. Suárez en Virginia Ruano Pascual waren het tweede reekshoofd, maar kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Montalvo speelde samen met Olga Lugina – dit koppel was als derde geplaatst, en schopte het tot de finale.

Het als eerste geplaatste duo Silvia Farina en Karina Habšudová won het toernooi. Zij versloegen in de finale voornoemd koppel Olga Lugina en Laura Montalvo in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Farina had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Habšudová drie.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Pörtschach 1999
Pörtschach